Нагасу — многозначное понятие:

 Нагасу — посёлок в Японии, находящийся в уезде Тамана префектуры Кумамото.

Носители фамилии 
 Нагасу, Мирай (род. 1993) — американская фигуристка.